Amyntor (en grec ancien ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Amyntor, un roi de Thessalie dans la mythologie grecque ;
 Amyntor, noble macédonien ayant vécu au , père d'Héphaestion, le favori d'Alexandre le Grand.